Benton (Alabama)
Benton (Arkansas)
Benton (Illinois)
Benton (Kalifornia)
Benton (Kentucky)
Benton (Louisiana)
Benton (Missouri)
Benton (Tennessee)